Zestawienie meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej kobiet prowadzonej przez Jacka Nawrockiego:

Oficjalne mecze międzypaństwowe pod egidą FIVB lub CEV 

|-
!colspan=7 | 2015

|-
!colspan=7 | 2016

|-
!colspan=7 | 2017

|-
!colspan=7 | 2018

|-
!colspan=7 | 2019

|-
!colspan=7 | 2020

|-
!colspan="7"| 2021

|}

Bilans spotkań według krajów

Bilans spotkań według imprezy

Mecze i turnieje towarzyskie 

|-
! colspan="7" | 2020

|-
! colspan="7" | 2021

|}

Bilans:
 zwycięstwa-porażki 13-4
 sety wygrane-sety przegrane: 47-29

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet
Polska